Das Wort Sriwijaya bezeichnet:
 in der indonesischen Schreibweise Srivijaya die Bezeichnung eines Handelsreiches im heutigen Indonesien, das vom Ende des 7. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts existierte
 Sriwijaya Air, eine indonesische Fluglinie
 Sriwijaya FC, ein indonesischer Fußballklub aus Palembang
 Sriwijaya-Stadion, ein Sport-Stadion in Indonesien